Улицы с названием «Щекавицкая» имеются в следующих городах:

 Щекавицкая улица — улица в Киеве.
 Щекавицкая улица — улица во Львове.